Luis Francisco Alejandro Rocha Salazar (Dakar, Senegal, 1996) es un futbolista senegalés que juega como delantero en Naval de la Primera B de Chile.

Trayectoria 

Después de ser formado como futbolista en el Dakar UC, Luis vuelve al país del cual son originarios sus padres, Chile, para unirse al equipo de la ciudad de Talcahuano, Naval. Deslumbró en su debut en una categoría juvenil del club e inclusive fue bautizado como el navalino de ébano. 
Se espera que consiga dentro de los próximos días la nacionalidad chilena.

Clubes 

Futbolistas de Senegal
Futbolistas del Club de Deportes Naval de Talcahuano
Dakarenses